Prozelo ist der Name mehrerer Gemeinden in Portugal:

 Prozelo (Amares)
 Prozelo (Arcos de Valdevez)